Волейбольный турнир VIII летней Спартакиады народов СССР был проведён с 9 по 21 июня 1983 года в Москве.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды всех 17 союзных республик, Москвы и Ленинграда.

Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном этапе 17 команд-участниц были разбиты на три группы. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе определили итоговые 1—6-е места.

Итоговые 7—12-е и 13—17-е места по круговой системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Финальный этап

За 7—12 места

За 13—17 места

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Латвийская ССР: Сергей Антипин, Александр Белевич, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Албертс Екбсонс, Борис Колчин, В. Микелсонс, В. Рубен, Александр Рябов, Павел Селиванов, Р. Эглитис (все — «Радиотехник» Рига). Тренер — Геннадий Паршин.

  Москва: Виктор Лебединцев, Вильяр Лоор, Валерий Лосев, Олег Молибога, Сергей Петрушин, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Александр Чёрный (все — ЦСКА), А. Бедняков, Сергей Молчанов, Владимир Чернышёв (все — МГТУ). Тренер — Валерий Клигер.

  Украинская ССР: Игорь Андриенко, Юрий Горчанюк, Геннадий Иваненко, Юрий Кривец, Александр Смирнов, Пётр Чухраев (все — «Локомотив» Харьков), Владимир Полтавский, Александр Сороколет, Игорь Филиштинский (все — «Политехник» Одесса), Павел Воронков, Юрий Панченко (оба — ЦСКА), Сергей Гура («Локомотив» Киев). Тренер — Леонид Лихно.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1983

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1983 год в волейболе
1983 год в Москве